Kmeti je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 264 stanovnika te 91 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 323 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Umag.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji